Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 2009 je trideseto evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 6. in 8. marcem 2009 v dvorani Oval Lingotto v Torinu, Italija. Udeležilo se ga je 530 atletov iz 45-ih držav, ki so tekmovali v 26-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

2009
2009 v športu
Športne prireditve v Italiji
Šport v Torinu